Adam Sky ist ein Künstlername folgender Personen:
 Adamski (Musiker) (eigentlich Adam Tinley; * 1967), britischer Musiker
 Adam Neat (~1977–2019), australischer DJ und Musiker